Le Diable ou le diable (latin : Diábolus), est l'esprit ou le principe du mal selon les croyances judéo-chrétiennes.

Nom commun 
 Un diable désigne un outil de levage et de transport de charges ;
 Le diable est un instrument de musique.
 Le diable est une casserole en terre cuite.

Titres

Cinéma 
 Le Diable (Diabel) est un film polonais d'Andrzej Żuławski, sorti en 1972.
 La diable est un film de Susan Seidelman sorti en 1989, adaptation cinématographique de la nouvelle  de l'écrivain Britannique Fay Weldon.
 Le Diable (Il diavolo) est un film italien de Gian Luigi Polidoro, sorti en 1963.
 Le Petit Diable (Il piccolo diavolo) est un film italien de Roberto Benigni, sorti en 1988.

Littérature 
 Le Diable est une nouvelle de Léon Tolstoï (1911)
 Le Diable est une nouvelle de Guy de Maupassant (1886)

Zoologie 
 Le diable de Tasmanie est un marsupial carnivore qu'on trouve exclusivement en Tasmanie ;
 Le Diable cherche-midi est l'autre nom du Gendarme ;
 Le Diable cornu désigne aussi le Moloch (Moloch horridus).

Mathématiques 
 La courbe du diable, une courbe mathématique.
 L'escalier du diable, une autre courbe.

Toponymie

 Rivière du Diable (Mont-Tremblant), une rivière de Lanaudière et des Laurentides, au Québec, au Canada.
 Lac du Diable (Matawinie), dans le territoire non organisé du Lac-Legendre, dans la MRC de Matawinie, dans la région administrative de Lanaudière, au Québec, au Canada.
 Trou du Diable, grotte marine de Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée), en France.

Autres 
 Le diable dans la musique (Diabolus In Musica) est le nom de l'intervalle de trois tons appelé triton.
 Le Mur du diable, grande muraille qui traversait une partie de l'Allemagne, s'étendait entre le Danube et le Rhin.
 Didi Senft, parfois appelé Le Diable ou El Diablo au Tour de France cyclisme.
Le Jardin du diable (), un film américain réalisé par Henry Hathaway, sorti en 1954.
Jardin du diable, un grand peuplement d'arbres dans la forêt amazonienne.
Jardins du Diable, une ligne défense qui allait de la mer Méditerranée à la dépression de Qattara durant la Seconde Guerre mondiale, (nommés ainsi par Erwin Rommel)

Voir aussi

Références